Список стран по производству висмута в 2006 году основан на данных Британской геологической службы, проверенных в июне 2008 года.

Производство в 2015

См. также 
 Цветная металлургия
 Висмут

Ссылки 
 British Geological Survey complete list 

Висмут
Висмут